Нови́нский бульва́р (до 1877 года — Нови́нский Вал, Нови́нское гуля́ние, в 1940—1990 годах — у́лица Чайко́вского) — улица в Центральном административном округе города Москвы, участок Садового Кольца. Проходит от Смоленской площади (угол Проточного переулка), пересекая улицу Новый Арбат, до Кудринской площади. Нумерация домов ведётся от Смоленской площади. Бульвар, возникший в 1860-е годы, был вырублен в 1937 году. К Новинскому бульвару примыкает с нечётной стороны Большой Девятинский переулок.

Происхождение названия 
Первоначально улица именовалась Новинский Вал по Введенскому Богородицкому монастырю, также называвшемуся Новинским (основан в 1410, упразднён в 1764). После разбивки бульвара в середине XIX века название поменялось на Новинский бульвар.

Существуют разные версии происхождения названия монастыря. Наиболее убедительная из них связывает название с основанием монастыря на новом месте (это косвенно подтверждается тем, что поначалу монастырь упоминался в источниках не только как Новинский, но и как Новый). Другие версии, производящие название от новин — холстов, изготавливавшихся монахинями, или от имени пророка Иисуса Навина, не находят подтверждения. Монастырь располагался за Земляным Валом, к северу от современного Нового Арбата; его владения захватывали современную Конюшковскую улицу и пруды в нижнем течении Пресни.

История 
В XVIII веке земли слобод перешли в руки землевладельцев-дворян, а монастырские земли за Земляным Валом — в руки чиновников и купцов. Во время пожара 1812 года почти все дома выгорели. Сам вал постепенно пришёл в негодность и был срыт в 1820-е гг.

Тогда же широкая улица стала местом народных гуляний с балаганами, каруселями («самокатами»), зверинцами, а в 1841 году здесь была устроена настоящая увеселительная железная дорога с паровой тягой. Гуляние открывалось на Пасху; первые три дня отводились простонародью, а с четвёртого дня его посещала и «приличная» публика. При этом в течение XIX века бульвар оставался аристократическим районом — здесь жили князья Оболенские, Гагарины, известный адвокат Ф. Н. Плевако, композитор П. И. Чайковский, а в начале XX века целый квартал приобрёл Ф. И. Шаляпин.

Зелёный бульвар на Новинском гулянии был устроен только в 1860-е гг.; в торце бульвара, выходящем на Кудринскую площадь, стояло гостиничное здание, снесённое (как и сам бульвар) в 1937 г. В связи с посадкой деревьев народное гуляние было в 1862 году перенесено в самый центр города, на Красную площадь и Болотную площадь, а также на Девичье Поле. Гуляние на Красной площади просуществовало до 1914 года.

Вблизи Новинского бульвара, на углу Новинского переулка и Кривовведенского, находилась Московская женская тюрьма, известная побегом 13 каторжанок 1 июля 1909 г. — событие в истории русского революционного движения, не имеющее аналогов. Других успешных побегов такой большой группы осужденных на каторгу, политических заключенных, да ещё женщин, революционная хроника не знает.

В 1940 году бульвар переименовали в улицу Чайковского в честь композитора П.И.Чайковского, который в 1872-1873 годах жил на соседней Кудринской площади.

В конце 1950-х годов в районе улицы Чайковского был построен первый в Москве автомобильный тоннель.

В ноябре 1990 года улице возвращено название Новинский бульвар.

Примечательные здания и сооружения

По нечётной стороне 
 № 1 — жилой дом (1891, перестроен в 1932 году).
 № 3 стр. 1 — банковское здание (2000, архитекторы Д. Бархин, М. Леонов, Т. Королёва).
 № 7 стр. 2 (во дворе),  — здесь стоял дом композитора А. А. Алябьева. Признанный памятник архитектуры сгорел в результате поджога в 1997 году. На освободившемся месте началось строительство, замороженное в 2008 году. Ныне, с начала 2014 года, на этом месте разбит парк.
 № 9/ 30 — жилой дом, закрепляющий угол с Новым Арбатом, воздвигнут в 1950-х годах по проекту В. И. Курочкина и Н. А. Хохрякова. В доме расположена детская библиотека — филиал № 23 им. Горького. Её интерьеры выполнены в стиле «сталинского ампира»: залы украшены потолочной росписью, орнаментами, картинами, коринфскими колоннами, портретами русских писателей, сюжетами их произведений.
 № 11—13 — доходный дом князя С. А. Щербатова (1912, архитектор А. О. Таманян (Таманов), при участии скульпторов А. А. Кудинова, В. В. Кузнецова; роспись интерьеров — художник И. И. Нивинский; строительство вёл архитектор А. Н. Агеенко). Проект здания был удостоен I премии и золотой медали конкурса лучших построек, проведённого Городской управой в 1914 году.
 В ноябре 1921 года приказом Реввоенсовета Республики в доме была открыта амбулатория для оказания лечебно-диагностической помощи командному составу, солдатам и матросам 1 и 2-го Дома Реввоенсовета, а также работающему в его управлениях гражданскому персоналу, сейчас — 2-я Центральная поликлиника Министерства обороны, которая в январе 1991 г. по решению руководства Министерства Обороны передислоцировалась на территорию военного городка, ул. Академика Скрябина, дом 3.
 № 11а — дом Оболенских (вторая половина XVIII века).
 № 17 — дом Грибоедовых на Новинском бульваре, главный дом городской усадьбы (конец XVIII века; 1-я треть XIX века; 1970-е). Здесь родился А. С. Грибоедов.
 № 21—23 — «старое» здание посольства США (1941—1952, архитектор Е. Н. Стамо). Изначально строилось как жилое.
 № 25, корп. 1 (в глубине) — дом Наркомфина (1928—1930, архитекторы М. Я. Гинзбург, И. Ф. Милинис, инженер С. Л. Прохоров).
 № 25, корп. 10 (ранее дом 25 А) — дом работников Совнаркома РСФСР (1932—1934, архитектор Сергея Леонтовича). 24 мая 2015 года в рамках проекта «Последний адрес» на этом здании были установлены таблички в память о репрессированных жильцах, медике М. Г. Гуревиче и председателе ЦК Союза рабочих тяжелого машиностроения К. К. Стриевском.
 № 25—27 — комплекс усадьбы XIX века, в 1910—1922 годах — владения Ф. И. Шаляпина, ныне — Дом-музей Ф. И. Шаляпина. Рядом с ним в 2003 году установлен памятник Ф. И. Шаляпину.
 № 31 — торгово-офисный центр «Новинский пассаж» (1997—2004, архитекторы М. М. Посохин, А. Ерохин). Здание называют «квинтэссенцией лужковского стиля» в архитектуре Москвы.

По чётной стороне 
 № 8 — многофункциональный комплекс с торговым центром «Лотте-плаза» и гостиницей «Лотте-отель» (2006—2007, архитектор М. М. Посохин). В комплексе с 2006 по 2022 год также располагалось представительство The Walt Disney Company в России и странах СНГ.
 № 12/4 — жилой дом Военно-морского флота (1937—1939, архитекторы Л. Я. Талалай и А. А. Дзержкович). Дом изображён на картине Александра Дейнеки «Эстафета по кольцу „Б“» (1947).
 № 18 — жилой дом (1951—1957, архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц, соавтор Я. Е. Жислин). В доме жили актриса Людмила Целиковская (памятная доска) и архитектор Каро Алабян (памятная доска), архитектор Евгений Стамо, танцовщик и балетмейстер Касьян Голейзовский, академик Сергей Дебов, военачальник Х.-У. Д. Мамсуров (памятная доска), хормейстер Н. К. Мешко (памятная доска), архитектор И. И. Ловейко (памятная доска), художник П. П. Кончаловский (памятная доска), писательница Н. П. Кончаловская (памятная доска).
 № 18а,  — доходный дом Ф. Н. Плевако (1907, архитектор П. К. Микини, изразцы М. А. Врубеля).
 № 20,  — на этом месте располагался главный дом усадьбы Гагариных, построенный архитектором О. И. Бове в стиле классицизма. Дом был уничтожен при немецком авианалёте в 1941 году.
 № 20а, стр. 3—6 — постройки усадьбы Гагариных (1895, архитектор А. А. Никифоров).
 № 22 — доходный дом У. М. Сарухановой (1914, архитектор К. А. Грейнерт). В 1981 году здание было реконструировано, и там разместился Дом охраны природы. В доме жил литературный критик Ю. А. Айхенвальд. С 2019 г. в здании располагается новая сцена театра МОСТ.
 № 28/35 — жилой дом работников Гидрометеослужбы (1949, архитекторы Н. А. Хохряков и М. Н. Курочкин). Среди его жильцов: геофизик, академик В. В. Шулейкин,, актёры и кинорежиссёры В. И. Пудовкин и В. А. Грамматиков, долгое время в доме жил писатель Сергей Михалков (с женой - Натальей Петровной Кончаловской), которого в день его 90-летнего юбилея в 2003 году посещал здесь В. В. Путин. Здесь же в юношеские годы жили дети Михалкова, будущие кинорежиссёры Андрей и Никита Михалковы.

Бульвар в литературе 
 Неделя светлая была
 И под Новинское звала
 Граждан московских. Всё бежало,
 Все торопилось: стар и млад,
 Жильцы лачуг, жильцы палат,
 Живою, смешанной толпою,
 Туда, где, словно сам собою,
 На краткий срок, в единый миг,
 Блистая пестрыми дворцами,
 Шумя цветными флюгерами,
 Средь града новый град возник —
 Столица легкая безделья
 И бесчиновного веселья,
 Досуга русского кумир!
 Баратынский, "Цыганка" полный текст

 Эти знаменитые сапоги находились под мышкой у Василия Рогова.  
 А сам Василий Рогов находился при начале Новинского бульвара, 
 у выхода со Смоленского рынка
 Булгаков, "Таракан", 1925

См. также 
Новинская слобода

Примечания

Литература 
 П. В. Сытин, «Из истории московских улиц», М., 1948, стр. 222—227

Ссылки 
 Зубовский бульвар на Google Maps
 История дома Щербатовых
 История дома Алябьева